Управление компьютерной сетью — выполнение множества функций необходимых для контроля, планирования, выделения, внедрения, координации и мониторинга ресурсов компьютерной сети.
Как правило, этот термин применяют к крупномасштабным компьютерным сетям, сетям связи,
обозначая сопровождение и администрирование этих сетей на верхнем уровне.

Оно включает в себя выполнение таких функций как начальное сетевое планирование, распределение частот, предопределение маршрутов трафика для поддержки балансировки нагрузки, распределение криптографических ключей, управление конфигурацией, отказоустойчивостью, безопасностью, производительностью и учётной информацией.

Международная организация по стандартизации описала FCAPS модель, в которой отражены ключевые функции администрирования и управления сетями:
 
 (F) Fault Management / Управление отказами
 (C) Configuration Management / Управление конфигурацией
 (A) Accounting Management / Учёт работы сети
 (P) Performance Management / Управление производительностью
 (S) Security Management / Управление безопасностью

Задачи управления отказами — выявление, определение и устранение последствий сбоев и отказов в работе сети.

Управление конфигурацией состоит в конфигурировании компонентов сети, включая их местоположение, сетевые адреса и идентификаторы, управление параметрами сетевых операционных систем, поддержание схемы сети: также эти функции используются для именования объектов.

Учёт работы сети включает регистрацию и управление используемыми ресурсами и устройствами. Эта функция оперирует такими понятиями как время использования и плата за ресурсы.

Управление производительностью служит для представления статистики работы сети в реальном времени, минимизации заторов и узких мест, выявления складывающихся тенденций и планирования ресурсов для будущих нужд.

Управление безопасностью — включает в себя контроль доступа, сохранение целостности данных и журналирование. В функции входит процедура аутентификации, проверки привилегий, поддержка ключей шифрования, управления полномочиями. К этой же группе можно отнести важные механизмы управления паролями, внешним доступом, соединения с другими сетями.

Определенные наборы этих функций в той или иной степени реализованы в продуктах разработчиков средств администрирования и управления.

Существует большое количество протоколов, обеспечивающих управление сетью и сетевыми устройствами.
Наиболее известные среди них: SNMP, WMI, CMIP, WBEM, Common Information Model, Transaction Language 1, NETCONF
и Java Management Extensions.

Некоторые системы управления сетью:
 HP OpenView Network Node Manager (NNM);
 IBM Tivoli Netview;
 OpenNMS.

См. также 
 Удалённый мониторинг и управление

Примечания

Инструменты 
 NetCracker
 The NOC Project
 Infosim StableNet
 NetDecision NMS
 Orange System Equipment Manager
 ProLAN-Эксперт
 ЭЗАН-QPort 
 Fluke Networks — Visual Performance Manager
 dopplerVUE
 AggreGate Network Manager
 SmartSwitch NMS
 Kraftway System Manager

Администрирование компьютерных сетей